Plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasanton (Californië)
Pleasanton (Iowa)
Pleasanton (Kansas)
Pleasanton (Nebraska)
Pleasanton (Texas)